Сергей Александрович Жуков (род. , Джезказган, КазССР, СССР) — российский политический и общественный деятель, космонавт-испытатель, предприниматель. Действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, кандидат технических наук, президент Московского космического клуба, член Союза писателей России.

Биография 
Сергей Жуков окончил с отличием МГТУ им. Н. Э. Баумана (был Ленинским стипендиатом). В 1979—1986 году работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, избирался освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ МВТУ. Окончил очную аспирантуру МВТУ, кандидат технических наук.

Избирался членом ЦК ВЛКСМ, бюро Всесоюзного совета молодых ученых и специалистов, Экспертного совета Правительства России, общественного совета Роспатента и общественного совета ГК Роскосмос.

С 1986 по 1993 гг. работал инженером и научным сотрудником в НПО «Энергия» (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. академика С. П. Королева), затем редактором журналов «Экономика+Техника», «Российский бизнес».

С августа 1991 года по февраль 1992 года был заместителем руководителя рабочей группы по космонавтике при Правительстве и Верховном Совете РСФСР по космонавтике, обосновавшей создание Российского космического агентства и выдвинувшей авторский коллектив по разработке закона «О космической деятельности». В 1992 году в соавторстве с И. М. Моисеевым и В. М. Постышевым опубликовал концепцию государственного управления космической деятельностью в России, которая в общих чертах действовала до 2015 года. В 2007 году принял участие в обосновании космодрома «Восточный», а в 2012—2013 годах — в обосновании вариантов структурного преобразования ракетно-космической отрасли.

В 1993—1994 годах работал освобожденным президентом общественного объединения «Московский космический клуб». Соавтор и со-организатор серии междисциплинарных конференций «Алтай-Космос-Микрокосм». МКК провел по заказу ЦНИИМАШ и опубликовал пионерские исследования по использованию результатов космической деятельности в регионах Российской Федерации, междисциплинарный (научно-технический и гуманитарный) анализ долгосрочных перспектив космической деятельности России.

В 1997 году основал и возглавляет ЗАО «Центр передачи технологий» — одну из первых российских компаний, специализирующихся на услугах в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий для предприятий ОПК.

С 2003 по 2011 гг. являлся членом российского Отряда космонавтов, готовился к космическому полету в составе группы.

В 2011—2015 годы — исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково», советник Председателя Правления по инновационному развитию, вице-президент по развитию деятельности Фонда на территории Дальнего Востока.

С 2015 по 2021 годы — лидер (соруководитель) рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы. С 2017 по 2021 годы — руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению нормативных барьеров в сфере действия дорожной карты «Аэронет». Ведет активную деятельность по развитию рыночной среды в сфере авиационной и космической деятельности.

С 2018 года — директор Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр «Аэронет» (инфраструктурного центра одноименного направления НТИ).

Творчество 

Автор книг «Стать космонавтом! Субъективная история с обратной связью», "Академик Г.А. Николаев: среди людей живущий", двух сборников стихов, научных и публицистических статей.

Семья 
Сын  (род. 1998) — оппозиционный политик, журналист радио «Эхо Москвы», корреспондент «Новой газеты».

Награды и звания 
 Знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (1982)
 Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского (1995)
 Член Лондонского Линнеевского общества (1997)
 Диплом Всемирной организации интеллектуальной собственности (2005)
 Знак Королёва Федерального космического агентства (2006)
 Орден Святого князя Александра Невского I степени (Национальный комитет общественных наград) (2006)
 Лауреат конкурса «Техника — колесница прогресса» (журналом «Изобретатель и рационализатор») (2006)
 Лауреат литературной премии им. Александра Беляева (2011)
 Лауреат Первой экспертной премии (2014)
 Член Многонационального союза писателей (2013) и Союза писателей России (2016)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Космонавты России
Журналисты СССР
Общественные деятели России
Кандидаты технических наук
Выпускники МГТУ
Члены ЦК ВЛКСМ
Члены Союза писателей России